Enriqueta hace referencia a varios artículos:

Personas
 Enriqueta, nombre propio de mujer.

Lugares
 Puerto Enriqueta, bahía en las Islas Malvinas.

Botánica
 Chenopodium bonus-henricus, Enriqueta o espárrago de los pobres, es una especie de la familia de las amarantáceas endémica de Europa central y sur.

Nombres femeninos